A décima-segunda edição do torneio de futebol dos Jogos Pan-americanos foi disputada na cidade de Mar del Plata de 10 a 24 de Março de 1995. Doze equipes participaram, com os defensores do título, os Estados Unidos sendo eliminados na primeira fase.

Fase Preliminar

Grupo A

Grupo B

Grupo C

Fase Final

Confrontos

Quartas de Final 

<small>Honduras venceu por 8-7 nos pênaltis; o goleiro Milton Flores (Honduras) defendeu quatro cobranças e ainda marcou o gol decisivo</small>

Semifinais 

<small>Arley Betancourth (COL) foi expulso, após atingir o rosto do árbitro Ronald Guiterrez (CRC); o jogador foi suspenso por um ano</small>

Disputa de terceiro lugar

Final 

<small>Argentina venceu por 5-4 nos pênaltis</small>

Premiação

Classificação final

Plantel Vencedor

Carlos Bossio
Roberto Ayala
Rodolfo Arruabarrena
Javier Zanetti
Jorge Jiménez
Pablo Rotchen
Ariel Ortega
Roberto Monserrat
Sebastián Rambert
Marcelo Gallardo
Christian Bassedas
Javier Lavallén
Juan Pablo Sorín
Pablo Paz
Claudio Husain
Diego Cagna
Hernán Crespo
Guillermo Barros Schelotto

Técnico:
Daniel Passarella

Ligações externas 
 
 

Pan
1995
Futebol